Norresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norresjö, Skåne, sjö i Osby kommun och Älmhults kommun,  (16,8 ha)
Norresjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (5,66 ha)
Norresjö (Bergunda socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (2,16 km²)
Norresjö (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (14,7 ha)
Norresjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (6,86 ha)

Se även
Norrsjön
Norrasjön
Nordsjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn